Прунени има више значења:

 Прунени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Прунени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији